Le chapelet des 5 plaies du Christ encore nommé petit chapelet des 5 plaies de Jésus crucifié est une prière catholique récitée sur un chapelet, approuvée par le pape Pie VII en 1822.

Histoire 
Il s'agit d'une prière dévotionnelle écrite en 1761 par Saint Alphonse de Liguori fondateur des rédemptoristes.

Saint Alphonse l'a écrite comme une méditation sur les 5 plaies dont le Christ souffrit durant la crucifixion.

La prière 
En guise d'introduction, on récite :
 Ô Jésus, divin Rédempteur, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen 
 Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous et du monde entier. Amen 
 Ô Père éternel, traite-nous avec miséricorde par le sang de Jésus-Christ, ton fils unique; traite-nous avec miséricorde, nous t'en conjurons. Amen 

On récite ensuite les invocations suivantes : 

Sur les petits grains

 Mon Jésus, pardon et miséricorde. Par les mérites de tes Saintes Plaies. 

Sur les gros grains

 Père éternel, je t'offre les Plaies de Notre Seigneur Jésus-Christ. Pour guérir celles de nos âmes.

En terminant la couronne du chapelet, on répète trois fois : 
 Père éternel, je t'offre les Plaies de Notre Seigneur Jésus-Christ. Pour guérir celles de nos âmes.

Sources de traduction

Notes et références

Voir aussi 
 Rosaire

Prière catholique